

Улясек — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Улясек — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства